CNOOC Limited — китайская нефтегазовая компания, дочерняя структура China National Offshore Oil Corporation. Зарегистрирована в Гонконге, часть её акций (35,56 %) торгуется на фондовых биржах Гонконга и Шанхая. Штаб-квартира находится в башне Банка Китая в Гонконге. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 133-е место (295-е по размеру выручки, 80-е по чистой прибыли, 325-е по активам и 238-е по рыночной капитализации).

История 
В феврале 1982 года в КНР была создана государственная компания для разработки месторождений нефти и природного газа в территориальных водах Китая с привлечением зарубежных компаний для технической поддержки. На середину 1990-х годов на неё приходилось 10 % добычи нефти в стране. В 1999 году для дальнейшего развития компании в Гонконге была создана дочерняя компания CNOOC Limited, акции которой были размещены на фондовых биржах Гонконга и Нью-Йорка; ей были переданы почти все активы, связанные с шельфовой нефтедобычей. В июне 2005 года CNOOC Limited предприняла попытку приобрести американскую нефтяную компанию Unocal Corporation с активами в Центральной Азии. Акционерам было предложено $18,5 млрд, однако в июле Unocal приняла предложение от ChevronTexaco в $17,1 млрд, сославшись на политическое давление.

В феврале 2013 года CNOOC приобрела канадскую нефтедобывающую компанию Nexen за $15,1 млрд.

В марте 2022 года Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявку CNOOC Limited на первую публичную эмиссию акций (IPO) на Шанхайской фондовой бирже. Акции начали котироваться в апреле 2022 года. В 2021 году акции CNOOC Limited были сняты с листинга на фондовых биржах Нью-Йорка и Торонто.

Деятельность 
Доказанные запасы нефти и газа на конец 2021 года составляли 5,73 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте, из них 57,4 % в территориальных водах КНР. Около четверти запасов находятся в заливе Бохайвань (северо-западная часть Жёлтого моря, 1,54 млрд баррелей), далее по значимости следуют Канада (битуминозные пески, 884 млн баррелей), западная часть Южно-Китайского моря (847 млн баррелей), восточная часть Южно-Китайского моря (665 млн баррелей), Южная Америка (Бразилия, Аргентина, Гайана, 474 млн баррелей), Азия исключая КНР (Индонезия, Ирак и ОАЭ, 316 млн баррелей), Северная Америка, исключая Канаду (Мексиканский залив и сланцевый газ в США, 234 млн баррелей), Восточно-Китайское море (155 млн баррелей), Европа (Северное море, 66 млн баррелей), Африка (Нигерия и Уганда, 53 млн баррелей), Океания (Австралия и Папуа — Новая Гвинея, 40 млн баррелей).

Средний уровень добычи в 2021 году составлял 1,57 млн баррелей в нефтяном эквиваленте в сутки, из них 1,211 млн баррелей нефти и 50,2 млн м³ природного газа. Треть добычи приходится на залив Бохайвань (522 тыс. баррелей в сутки), ещё треть — на другие регионы Китая.

Продажа нефти осуществляется через дочерние компании CNOOC China Limited (на рынок КНР) и China Offshore Oil (Singapore) International Pte Ltd (на международные рынки).

По состоянию на апрель 2022 года CNOOC рассматривала вероятность ухода из Великобритании, Канады и США из-за опасений того, что западные страны могут ввести против неё санкции.

Флот 
CNOOC Limited имеет свой флот для обслуживания и эксплуатации шельфовых месторождений.
В состав флота входят крановые суда-трубоукладчики (HYSY201, HYSY 202, Lan Jiang, Blue Whale, Binhai 108, Binhai 109), многоцелевые суда, а также баржи.

Примечание. Данные за 2018 год, рыночная капитализация на май 2019 года. Все три компании являются публично торгуемыми дочерними структурами государственных компаний КНР (Китайская национальная нефтегазовая корпорация, Китайская нефтехимическая корпорация и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация соответственно); на эти дочерние структуры приходится почти вся деятельность.

Дочерние компании 
Основные дочерние компании на конец 2018 года:
 CNOOC China Limited (КНР)
 CNOOC Deepwater Development Limited (КНР)
 China Offshore Oil (Singapore) International Pte Ltd (Сингапур)
 CNOOC International Limited (Британские Виргинские острова)
 CNOOC Southeast Asia Limited (Бермудские острова)
 CNOOC SES Ltd. (Малайзия)
 CNOOC Muturi Limited (Остров Мэн)
 CNOOC NWS Private Limited (Сингапур)
 CNOOC Exploration & Production Nigeria Limited (Нигерия)
 CNOOC Iraq Limited (Британские Виргинские острова)
 CNOOC Canada Energy Ltd. (Канада)
 CNOOC Uganda Ltd (Уганда)
 CNOOC Petroleum North America ULC (Канада)
 Nexen Petroleum U.K. Limited (Англия и Уэльс)
 Nexen Petroleum Nigeria Limited (Нигерия)
 CNOOC Energy U.S.A. LLC (США)
 Nexen Petroleum Offshore U.S.A. Inc. (США)
 CNOOC Oil Sands Canada (Канада)
 CNOOC PETROLEUM BRASIL LTDA (Бразилия)
 CNOOC Nexen Finance (2014) ULC (Канада)
 CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC (США)
 CNOOC Finance (2015) Australia Pty Ltd (Австралия)
 CNOOC Finance (2003) Limited (Британские Виргинские острова)
 CNOOC Finance (2011) Limited (Британские Виргинские острова)
 CNOOC Finance (2012) Limited (Британские Виргинские острова)
 CNOOC Finance (2013) Limited (Британские Виргинские острова)

См. также 
 Список крупнейших компаний Гонконга по версии Forbes (2014)
 Список крупнейших нефтегазовых компаний мира (2015)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт CNOOC
 Официальный сайт CNOOC
 CNOOC Ltd. на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам

 
Компании Гонконга